Нижче наведено список населених пунктів Великотирновської області, Болгарія.

Примітки 

Великотирновська область